Aeroporto Internazionale di Montréal-Pierre Elliott Trudeau – aeroporto canadese situato sull'isola di Montréal, a 20 km dal centro della città
Aeroporto Internazionale di Montréal-Mirabel – aeroporto situato presso la città di Mirabel, a 55 km a nord-ovest di Montréal